Crna Gora:
 Lješnica (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane
 Lješnica (Bijelo Polje, Crna Gora), naselje u općini Bijelo Polje